Bohdanówka – wieś w rejonie wołoczyskim, w obwodzie chmielnickim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon wołoczyski
Wsie w obwodzie chmielnickim